Klimek ist ein Familienname slawischer Herkunft.

Herkunft 
Klimek bzw. Klímek ist ein auf eine mit dem Suffix -ek gebildete polnische oder tschechische Ableitung von Clemens zurückgehender Familienname. Im polnischen Sprachgebrauch ist Klimek eine Kurzform (Diminutiv) bzw. ein Kosename des Vornamens Klemens. Die eingedeutschten Namensformen sind Klimeck, Klimmek, Klimmeck.

Namensverbreitung 
Anfang 2005 gab es in Deutschland 1102 Telefonbucheinträge zum Namen Klimek, was hochgerechnet rund 2938 Namensträger ergibt. In Polen waren es 2005 rund 19.800 Namensträger Klimek. Anfang der 1990er lebten in Polen 17.418 Personen mit dem Familiennamen Klimek.

Namensträger

Familienname

A – F 
 Adolf Klimek (1895–1990), tschechoslowakischer Jurist und Politiker
 Alf Klimek (* 1956), australischer Musiker und Sänger
 Antonín Klimek (1937–2005), tschechischer Neuzeithistoriker, Archivar und Sachbuchautor
 Arkadiusz Klimek (* 1976), polnischer Comicautor, -zeichner und Illustrator
 Arkadiusz Klimek (Fußballspieler) (* 1975), polnischer Fußballspieler
 Bruno Klimek (* 1958), deutscher Regisseur, Bühnenbildner, Schriftsteller, Bildender Künstler und Hochschullehrer
 Christian Klimek (* 1990), deutscher Handballspieler
 Claude Klimek (* 1956), französischer Fußballspieler
 Darrin Klimek (* 1970), kanadischer Schauspieler und Fotograf
 David Klímek (* 1992), tschechischer Eishockeyspieler
 David E. Klimek (* um 1945), US-amerikanischer klinischer Psychologe und Sachbuchautor
 Erich Klimek (1936–2015), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator

G – J 
 Gerda Klimek (1923–2015), österreichische Schauspielerin, Autorin, Kabarettistin und Komponistin
 Harald-Alexander Klimek (* 1959), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker und Illustrator
 Helmut Klimek (* 1941), deutscher Musiker, Komponist und Musikverleger
 Hynek Klimek (* 1945), tschechischer Journalist und Drehbuchautor
 Ilona Klimek (* 1970), deutsche Künstlerin, Fotografin und Autorin
 István Klimek (1913–1988), rumänischer Fußballspieler

 Janusz Klimek (* 1957), polnischer Basketballspieler
 Jayney Klimek (* 1962), australische Sängerin und Texterin
 Jens Klimek (* 1984), deutscher Musiker, Komponist und Chorleiter
 Joachim Klimek (* 1947), deutscher Zahnmediziner und Hochschullehrer
 Johnny Klimek (* 1962), australischer Filmkomponist, Musikproduzent und Musiker
 Julius Klimek (1897–1950), tschechoslowakischer Geistlicher und Politiker

K – N 
 Karl Klimek (* 1962), US-amerikanischer Pädagoge, Bildungsberater und Autor
 Karolin Klimek (* 1969), deutsche Modedesignerin, Illustratorin und Hochschullehrerin
 Kazimierz Klimek (1934–2019), polnischer Geograph und Paläontologe
 Krzysztof Klimek (* 1962), polnischer Brigadegeneral
 Lothar Klimek (1921–2013), deutscher Künstler, Fotograf und Hochschullehrer
 Ludger Klimek (* 1964), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und Publizist
 Ludwig Klimek (1912–1992), polnischer Künstler und französischer Maler
 Lukáš Klimek (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler
 Lylian Klimek (* 1942), kanadische Künstlerin, Bildhauerin und Kunstlehrerin
 Maciej Klimek (* 1954), polnischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Manfred Klimek (* 1962), österreichischer Fotograf und Journalist
 Mary Klimek (* um 1985), US-amerikanische Visagistin und Hairstylistin
 Mikołaj Klimek (1972–2020), polnischer Synchronsprecher, Theater- und Filmschauspieler
 Nicolaus Klimek (* 1957), deutscher Theologe

O – W 
 Octavio Klimek-Alcaráz (* 1962), mexikanischer Forstwissenschaftler und Politiker
 Ottilie Klimek (1877–1936), US-amerikanische Serienmörderin
 Paul Klimek (1859–1923), deutscher Philologe, Historiker und Lehrer
 Peter Klimek (1881–1940), deutsch-polnischer katholischer Geistlicher und NS-Opfer
 Peter Klimek (Physiker) (* 1982), österreichischer Physiker und Komplexitätsforscher
 Petra Klimek (1958–2021), deutsche Filmarchitektin und Requisiteurin
 Piotr Klimek (* 1973), polnischer Musikwissenschaftler, Komponist und Hochschullehrer
 Robert Klimek (* 1969), polnischer Prähistoriker und Heimatforscher
 Rudolf Klimek (* 1932), polnischer Mediziner und Hochschullehrer
 Sabine Klimek (* 1991), rumänische Handballspielerin
 Scarlet Klimek (* 1988), deutsch-australische Sängerin und Songschreiberin

 Uwe Klimek (* um 1935), deutscher Produktions- und Aufnahmeleiter bei der DEFA

Künstlername 
 Sebastian Meissner (* 1969), deutscher Electronica-Musiker und Musikmanager

Siehe auch 
 Klimeck
 Klimmek
 Klimmeck

Weblinks 
 Klimek (Familienname) bei GenWiki

Einzelnachweise 

Familienname
Slawischer Personenname